Арша:

 Арша — село в Грузии (Казбегский муниципалитет).
 Арша — река в России, протекает в Кировской области, Нижегородской области, Республике Марий Эл.
 Арша — река в России, протекает в Белорецком районе Башкортостана.

См. также 
 Большая Арша
 Малая Арша
 Старая Арша